Проспект Ленина  — центральная улица Гомеля.

Проспект протянулся от площади Ленина до Привокзальной площади проходит по территории Центрального района города.

История и этимология годонима 

Является одной из старейших улиц города. Замковая улица застраивалась медленно, что было обусловлено тем, что она никуда не вела и заканчивалась у Горелого болота. Была нанесена на план Гомеля в 1783 году. Первое название произошло от замка, находившегося на улице до 1785 года. В то время улица была длиннее и проходила за нынешнюю Привокзальную площадь. При прокладке Либаво-Роменской железной дороги 1873 году эта часть улицы была отрезана и она получила другое название. Строительство железной дороги способствовало быстрой застройке близлежащей территории. Результатом чего стало образование двухлучевой планировочной структуры Гомеля из Замковой и Румянцевской (в настоящее Советская) улиц и соединяли Гомельский дворец и Базарную площадь. (ныне площадь Ленина) с остальными районами города. Двухлучевая планировка города стала основой при дальнейшем его развитии.

До 1917 года на улице находились римско-католический собор, пожарное депо с каланчой, магазины, мастерские, 2 гильзовые фабрики, бумажная фабрика, редакция газеты «Гомельская копейка», рестораны и гостиницы (8, но самые известные в то время — «Золотой якорь» и «Митрополь»). На пересечении с Ирининской улицей располагались, в настоящее время не сохранившиеся Преображенская церковь и Фёдоро-Ирининская глазная лечебница.

1923 год (16 марта) — улица переименована в улицу Луначарского.

Во время Великой Отечественной войны практически вся улица была разрушена.

В 1960 году улица была переименована в проспект Ленина.

Архитектура 
Архитектурный облик проспекта Ленина большей частью сформирован в 1949—1968 годах.

Здесь расположены:
 Дом-коммуна, который построен в 1921—1931 годах для работников вагоноремонтного завода. Архитектор С. Шабуневский. В настоящее время здание реконструировано.
 Здание «Белтелекома» (построено в 1981 году). Архитектор Г. Тихов. В здании также расположены интернет-клуб, переговорный пункт, отделение связи.
 Здание института «Гипроживмаш» (построено в 1974 году). Архитектор С. Певный.
 12-этажный жилой дом на пересечении с улицей Жарковского (построено в 1981 году). Архитектор С. Певный.
 3-этажный жилой дом — памятник гражданской архитектуры (1930-е годы). Архитектор С. Шабуневский. Во время Великой Отечественной войны разрушен. Восстановлен в 1950 году.
 Гомельский областной исполнительный комитет.
 Областное управление статистики.
 В курдонёре дома № 22 — расположен памятник дважды Герою Социалистического Труда Павлу Осиповичу Сухому

Не сохранившиеся здания 
 Преображенская (Спасская церковь) — деревянная церковь, освещена 6 декабря 1826 года, располагалась на тогдашнем православном кладбище. Примерно в 1875 году была перестроена.
 Преображенская церковь — каменная церковь построенная в 1901 году на пожертвования гомельчан на месте деревянной Преображенской церкви, на месте закрытого на тот момент православного кладбища. Снесена в 1960 году

Интересные факты 
 В районе пересечения улиц Ленина и Крестьянской, по левую сторону от нынешнего проспекта Ленина примерно до 1860-х годов располагалось католическое кладбище. В это же время по правую сторону теперешнего проспекта, на участке между улицами Крестьянской и Ирининской, располагалось православное кладбище (закрытое к концу 19 века. На её месте был впоследствии разбит фруктовый сад).
 До Великой Отечественной войны к будущему проспекту Ленина примыкала улица Кладбищенская (с 1923 — Каляева), которая начиналась у православного кладбища и заканчивалась у улицы Речицкой.

Пересекает улицы 
 Интернациональную
 Крестьянскую
 Карповича
 Красноармейскую

Транспорт 
 Автобусы: 1, 4, 11, 12, 20
 Троллейбусы: 1, 5, 7, 10, 15, 16, 22

Почтовые индексы 
 246000: 6, 10, 14, 18
 246017: 28-к, 45-к
 246050: чётная сторона 4-6, 10-26; нечётная сторона 13, 23, 19-43

См. также 
 Список улиц Гомеля

Примечания

Литература 
 Гомель. Энциклопедический справочник. — Мн.: БелСэ, 1991. — 527 с.
 Рогалёв А. Ф. От Гомеюка до Гомеля: Городская старина в фактах, именах, лицах. — Гомель, 1993. — 216 с.
 Рогалев А. Ф. — Гомель. Страницы древней истории, формирование улиц, местные тайны и загадки. — Гомель, 2014.
 Гомель. Атлас. — Мн.: Белкартография, 2005. — 41 с.

Ленина проспект
Улицы, названные в честь Владимира Ленина
Центральный район (Гомель)